У́лица Трофи́мова — название улиц в различных населённых пунктах:
 Улица Трофимова — улица Москвы, названная в честь Героя Советского Союза Владимира Трофимова.
 Улица Трофимова — улица Бийска, названная в честь Героя Советского Союза Николая Трофимова.
 Улица Трофимова — улица Горно-Алтайска.
 Улица Трофимова — улица в городе Юбилейный Московской области.

См. также 
 Трофимов